Солдатов, Владимир:
 Солдатов, Владимир Иванович (род. 1936) — советский спортсмен и тренер.
 Солдатов, Владимир Константинович (1875—1941) — российский и советский ихтиолог и зоолог, доктор наук.
 Солдатов, Владимир Сергеевич (род. 1937) — советский физикохимик.
 Солдатов, Владимир Павлович (1930—1948) — советский фельдшер, именем которого назван Тобольский медицинский колледж.